Athamanta condensata är en flockblommig växtart som beskrevs av Pall. och Ernst Gottlieb von Steudel. Athamanta condensata ingår i släktet Athamanta och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
condensata